Гейша — в Японии женщина, развлекающая своих клиентов (гостей) японским танцем, пением, ведением чайной церемонии, беседой на любую тему.
 «Гейша» — кинофильм режиссёра Кэндзи Мидзогути, вышедший на экраны в 1953 году. Экранизация романа Мацутаро Кавагути.
 «Гейша» — драма Давида Беласко. По мотивам этой драмы композитором Джакомо Пуччини написана опера «Мадам Баттерфляй».
 Гейша — разновидность кофейного дерева, которое относится к виду  рода  семейства Мареновые.
 Geisha — род полужесткокрылых насекомых.